Schweiziska superligan 2007/2008 var den 111:e säsongen av högstaligan i fotboll i Schweiz. Zürich var inför säsongen regerande mästare. Basel tog hem mästerskapstiteln och sin 12:e titel.

Tabeller

Poängtabell

Kvalspel

Externa länkar
Officiell hemsida 
Officiell hemsida 

2007/2008
Fotbollssäsongen 2007/2008
2007 i Schweiz
2008 i Schweiz